Forankre kan have flere betydninger:

Forankre (edb) – eksempelvis at flytte en menu og forankre den.
Forankre (søfart) – at kaste anker fra et fartøj.
Forankre (alment) – at indarbejde fx en ny praksis i en organisation.